Przytuły ist der Name folgender Orte in Polen:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Przytuły (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1938: Przytullen, 1938 bis 1945 Steinhöhe, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Przytuły (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, bis 1927 Przytullen, 1927 bis 1945 Seefrieden, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Przytuły (Olecko), Dorf im Powiat Olecki, bis 1938: Przytullen, 1938 bis 1945 Siebenbergen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Przytuły (Pozezdrze), Dorf im Powiat Węgorzewski, bis 1938 Przytullen, 1938 bis 1945 Kleinkutten, Kreis Angerburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Lublin:
 Przytuły (Sawin), Dorf im Powiat Chełmski

 Woiwodschaft Masowien:
 Przytuły (Krasnosielc), Dorf im Powiat Makowski

 Woiwodschaft Podlachien:
 Gmina Przytuły, Gemeinde im Powiat Łomżyński
 Przytuły (Powiat Łomżyński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Łomżyński, siehe Gmina Przytuły
 Przytuły (Śniadowo), Dorf im Powiat Łomżyński
 Przytuły (Zambrów), Dorf im Powiat Zambrowski

Siehe auch:
 Przytuły Nowe, Przytuły Stare
 Przytuły-Kolonia, Przytuły-Las